

Persone
Ferraris I – calciatore italiano
Alfredo Ferraris (1890-1969) – calciatore italiano
Amalia Ferraris (1828-1904) – danzatrice italiana
Andrea Ferraris (1966) – fumettista italiano
Angelo Ferraris (...–...) – calciatore italiano
Attilio Ferraris o Ferraris IV (1904-1947) – calciatore italiano 
Augusto Ferraris, meglio noto con lo pseudonimo di Arrigo Frusta (1875-1965) – giornalista, sceneggiatore e regista cinematografico italiano 
Carlo Ferraris (1850-1924) – politico italiano
Claudia Ferraris (1988) – modella italiana
Dante Ferraris (1868-1931) – politico e ingegnere italiano
Domingo Ferraris (...–...) – calciatore argentino
Emanuele Ferraris (1883-1974) – politico italiano
Franco Ferraris (1919) – ex tuffatore italiano 
Galileo Ferraris – ingegnere e scienziato italiano, scopritore del campo magnetico rotante
Gianluca Ferraris (1976-2022) – giornalista e scrittore italiano
Giuseppe Ferraris (1791-1869) – medaglista e incisore italiano
Giuseppe Ferraris (1903-1987) – politico italiano
Joseph Johann Ferraris (1726-1814) – generale e cartografo austriaco
Lucio Ferraris (1687-1763) – teologo italiano
Maggiorino Ferraris (1856-1929) – politico italiano
Mario Ferraris o Ferraris I (1904-1986) – calciatore italiano
Mauricio Ferraris (1964) – ex giocatore di calcio a 5 argentino
Maurizio Ferraris (1956) – filosofo italiano
Piero Ferraris (1954) – scrittore, attore e umorista italiano
Pietro Ferraris o Ferraris II (1912-1991) – calciatore italiano
Pio Ferraris (1899-1957) – calciatore italiano, fratello di Alfredo
Roberto Ferraris (1952) – ex tiratore a segno italiano
Sergio Ferraris (1960) – giornalista italiano
Zoë Ferraris (...) – scrittrice statunitense

Altro
 Ferraris – cognome italiano
Livorno Ferraris (già Livorno Vercellese) – comune in provincia di Vercelli, luogo di nascita di Galileo Ferraris
 Stadio Luigi Ferraris – nome ufficiale dello stadio genovese nel quartiere Marassi, intitolato a Luigi Ferraris

Pagine correlate
Luigi Ferraris